Suppantschitsch (eingedeutschte Schreibweise von Suppančič) ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Suppantschitsch (1865–1953), österreichischer Maler
 Victor Suppantschitsch (1838–1919), österreichisch-ungarischer Jurist und Philatelist

Siehe auch:

 Supancic